Amadeo steht für:

 Amadeo (Cavite), Stadtgemeinde in der Provinz Cavite, Philippinen
 Amadeo (Magazin), deutsches Musikmagazin
 Amadeo (Plattenlabel), österreichisches Plattenlabel

Amadeo ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Tovar Amadeo, paraguayischer Basketballspieler
 Giovanni Antonio Amadeo (1447–1522), italienischer Bildhauer und Baumeister

Siehe auch:
 Amadeu
 Amadio
 Amedeo